

Persone
 Clement Kiprono Langat (1991) – maratoneta e mezzofondista keniota
 Leonard Langat (1990) – maratoneta e mezzofondista keniota
 Nancy Langat (1981) – mezzofondista keniota
 Stephen Langat  (1962) – ex maratoneta keniota
 Tarık Langat Akdağ (1988) – siepista keniota naturalizzato turco

Altro
 Langat virus – arbovirus della famiglia Flaviviridae